Burst shot steht für:
 fotografische Aufnahmetechnik im Rahmen der Serienfotografie
 Feuerstoß bei halb- oder vollautomatischen Waffen

Siehe auch:
 Burstmodus